Сент-Джо́зеф () — озеро на границе округов Кенора и Тандер-Бей в северо-западной части канадской провинции Онтарио, 15-е по величине в провинции.

Расположено в трёхстах километрах к северу от города Тандер-Бей. Площадь водной поверхности озера составляет 459 км², а общая площадь — 493 км². Площадь островов — 34 км². Высота озера над уровнем моря 371 метр. Ближайший населённый пункт — Пикл-Лейк, расположенный севернее озера. Сток из озера в залив Джеймс по реке Олбани.

Специализация озера в любительском рыболовстве — судак и щука. Особенно славится озеро своими щуками, которые могут достигать рекордных размеров.

Примечания 

Бассейн Олбани
Озёра Онтарио
Округ Кенора (Онтарио)
Тандер-Бей (округ)